2019 Ghana Football Association Normalization Committee Special Competition var den 60:e säsongen av Ghana Premier League. Tävlingen inleddes den 30 mars 2019. Tävlingen syftade till att återstarta den inhemska fotbollen i Ghana efter att omfattande mutskandaler ledde till att föregående säsongs ligaspel avbröts. Den 23 juni vann Asante Kotoko tävlingens slutspel efter vinst efter straffar mot Karela United. Dagen efter bekräftade fotbollsförbundet att mästarna även skulle få representera Ghana i 2019/2020 CAF Champions League.

Gruppspel
Lagen var uppdelade i två grupper: grupp A för lag i norr och grupp B för lag i söder.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Skytteliga

Källor 

2019
Fotbollsåret 2019
2019 i Ghana